Дендрарий:

 Дендрарий — территория, отведённая под культивацию в открытом грунте древесных растений.
 Дендрарий — дендрарий, находящийся на востоке от города Познань, Польша.
 Дендрарий — дендрарий, находящийся в Сочи.
 Дендрарий — дендрарий, находящийся в Арзамасе

См. также